Соревнования по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 28 июля по 8 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 16 спортсменок из 16 стран.

История 
Соревнование по боксу в женском среднем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в третий раз. Средняя весовая категория у женщин впервые включена в программу Олимпийского турнира по боксу в 2012 году совместно с весовыми категориями до 51 кг и до 60 кг. Средний вес на Олимпийском турнире является самым тяжелым олимпийским классом женщин. Критерий отбора в среднем весе с от 69 кг до 75 кг.
Действующей чемпионкой мира в среднем весе является Лоурен Прайс Великобритания, которая прошла квалификацию на Игры.
Действующая чемпионка мира в полутяжелом весе Земфира Магомедалиева из России квалифицировалась на Игры и будет выступать в средней весовой категории.
 Действующая двухкратная олимпийская чемпионка в дисциплине среднего веса (69 кг -75 кг) веса американка Кларесса Шилдс перешла в профессионалы и участие в турнире не принимает.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020